Montfa (Ariège)
Montfa (Tarn)